«Горя́нка» () — поэма Расула Гамзатова о судьбе дагестанской девушки, не пожелавшей выйти замуж за нелюбимого человека. Одно из наиболее известных произведений поэта, по которому снят фильм и написан балет; авторское прозаическое переложение поэмы для сцены неоднократно ставилось в театрах.

История 
Впервые поэма опубликована в аварской газете «Красное знамя» с 15 по 23 февраля 1957 года. На русский язык поэму перевёл один из постоянных переводчиков Гамзатова Яков Козловский: сначала был опубликован отрывок из новой поэмы, а в 1958 году в журнале «Дружба народов» она была напечатана целиком. В 1959 году поэма вошла в сборник поэта «В горах моё сердце».

Сюжет 
Действие происходит в аварском ауле Дагестана вскоре после войны.

Вступление 
Автор вспоминает знаменитых аварских поэтов Махмуда из Кахабросо и Гамзата из Цада и говорит о том, что сам он 

Поэт хочет воспеть в своей поэме простую горянку, чья судьба всегда была незавидна — как правило, она выходила замуж не по любви и была полностью подчинена мужу.

Часть первая
Асият (Ася) Алиева окончила десятый класс, она мечтает о дальнейшей учёбе. Неожиданно от подруг она узнаёт о том, о чём говорит уже весь аул — на днях состоится её свадьба с Османом, сельским бухгалтером на 14 лет старше неё. Асият в отчаянии, потому что она не любит Османа, жестокого и самовлюблённого человека. Однако Хадижат, мать Асият, и её отец Али, слышать ничего не хотят о том, чтобы отменить свадьбу. Много лет назад чабан Али дал слово своему товарищу, чабану Салману, что выдаст дочь за его сына Османа. И хотя Асият — единственная и любимая дочь Али (его старший сын погиб на войне), он не может нарушить своё слово, пойдя на поводу у непокорной дочери. Асият обращается за советом к своей учительнице Вере Васильевне, и та говорит ей поступать так, как велит ей сердце, и не быть рабыней давно ушедших в прошлое адатов:

Утром, когда в дом приходят сваты, Асият при всех заявляет, что не согласна быть женой Османа. Она уходит из дома в райцентр и подаёт заявление в институт. Али, считая произошедшее несмываемым позором, отрекается от дочери. Осман спешно женится на скромной сельчанке Супойнат, закатывая роскошную свадьбу.

Часть вторая
Асият переезжает в Махачкалу и поступает в институт горянок (женский пединститут). У неё появляются новые подруги. В городе она встречает Юсупа — парня из соседнего аула, лет на пять старше её, с которым они были знакомы ещё в школе. После фронта Юсуп, воевавший вместе с братом Асият, вернулся в село и теперь учится в сельскохозяйственном институте. Постепенно взаимная симпатия между Асият и Юсупом перерастает в любовь. Асият пишет в село матери и та отвечает ей, хотя отец по-прежнему не хочет слышать о дочери. В селе Хадижат встречает у родника Супойнат, которая жалуется на то, что Осман постоянно избивает её. Тем временем Осман распускает в селе слухи о том, что в городе Асият ведёт себя недостойно. Зимой Юсуп встречает Али на кутане, куда чабаны перегоняют овец, и сообщает ему, что Хадижат писала Асият и что в селе всё в порядке. Узнав о переписке, Али отрекается и от жены. Желая отомстить Асият, Осман приезжает в город, подкарауливает её и сильно ранит в голову, а также отрезает её косу. Он садится в тюрьму. Асият постепенно поправляется, к ней приезжает мать и ухаживает за ней вместе с Юсупом.

Эпилог
Через несколько лет автор встречает в ауле девочку-дошкольницу Шахри, дочь Асият и Юсупа. Асият работает учительницей в школе. Поэт желает девочке быть похожей на своих родителей:

Экранизации 
В 1975 году по поэме был снят фильм «Горянка» (режиссёр Ирина Поплавская). В фильме звучат отрывки из поэмы в русском переводе в исполнении Сергея Бондарчука. Сюжет фильма имеет некоторые отличия: например, Юсуп представлен как юный студент, с которым она познакомилась в Махачкале; Осман наносит Асият удар кинжалом не в городе, а во время её приезда с Юсупом в село; фильм имеет открытый конец — родители корят себя за то, что настаивали на свадьбе Асият с Османом, и дальнейшая судьба девушки не раскрывается.

Балет 
В 1968 году композитор Мурад Кажлаев написал по мотивам поэмы музыку для балета «Горянка», который стал первым национальным дагестанским балетом. Автором либретто выступил Олег Виноградов. В 1984 году Виноградов создал новую версию балета «Горянка», назвав его «Асият».

Театральные постановки 
По сюжету поэмы Расул Гамзатов написал также драму, которая затем неоднократно ставилась в театрах. В своей книге «Мой Дагестан» Гамзатов, рассуждая о труде литературных редакторов, так вспоминал о постановках пьесы «Горянка»:

Примечания

Ссылки 

Поэмы 1956 года 
Поэмы Расула Гамзатова
Книги о Дагестане